M15 ou M-15 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Domaine militaire 
 M15 Combination Gun Motor Carriage, un véhicule antiaérien autochenillé americain.

Sciences 
Astronomie
 Messier 15, un amas globulaire en astronomie.

Médecine 
 Polyarthrose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 PZL M-15 Belphegor, un avion de ligne polonais.

Automobile
 Noble M15, une voiture de sport britannique construit par Noble Automotive.
 Carburant M15, essence mélangée à 15% de méthanol.

Autoroute
  Autoroute hongroise M15 reliant Hegyeshalom à la frontière slovaque ;

Routes
  Route serbe M15 reliant la frontière hongroise à la frontière roumaine ;
  Route ukrainienne M15 reliant Odessa à la frontière roumaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres